Kamenovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Kamenovo (distrikt i Bulgarien, Razgrad), Obsjtina Kubrat, 
 Kamenovo (distrikt i Bulgarien, Sliven), Obsjtina Nova Zgora, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar